Ramo kan syfta på:

 Ramo (TV-serie) – turkisk TV-serie från 2020–
 Ramo (bergstopp i Montenegro)